Мохамед Али може да се отнася за:

Политици 
 Мохамед Али паша (1769 – 1849), вицекрал от 1805 г. и хедив на Египет, считан за основател на Съвременен Египет
 Мохамед Али шах (1872 – 1924), персийски шах
 Мохамед Али Раджаи (1933 – 1981), президент на Иран
 Али Махди Мохамед (род. 1938), президент на Сомалия
 Мохамед Али Геди (род. 1951), премиер-министър на Сомалия
 Али Мохамед Муджавар (род. 1953), премиер-министър на Йемен

Спортисти 
 Мохамед Али (боксьор) (1942 – 2016; Касиус Клей до 1975 г.) – американски боксьор

Вижте също 
 Али паша